Кра́сная гва́рдия () — вооружённые отряды венгерских рабочих-коммунистов. Создана в 1919 году для обороны Венгерской советской республики от местных контрреволюционеров и заграничных интервентов. Руководителем был назначен Матьяш Ракоши. Позднее отряды красной гвардии были преобразованы в Красную Армию. После падения Венгерской советской республики многие венгерские красногвардейцы погибли во время белого террора или бежали в Советскую Россию, где продолжили сражаться на фронтах гражданской войны.

Красная гвардия также формировалась в Баварии, Дании, Италии, России, Германии, Финляндии и других странах с развитым рабочим движением.

Венгрия
Венгерская советская республика
Военная история Венгрии